Бикич-До () — село в Сербии, в общине Шид, в Сремском округе, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 336 жителей (по переписи населения 1991 года — 299 жителей).

Демография 
В селе Бикич-До, по переписи 2002 года проживали 266 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 40,4 лет (38,3 года у мужчин и 42,6 года у женщин). В селе есть 115 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,92.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины
Русины